Els 50 metres esquena femení es va celebrar entre el 5 i el 6 d'agost al Kazan Arena Stadium a Kazan.

Rècords 
Els rècords del món abans de començar la prova:

Resultats 
Les sèries es van disputar a les 09:30.

 Classificats

Semifinals 
Les semifinals es van disputar a les 17:42.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final 

La final es va disputar a les 18:49.

Referències 

100 metres esquena femeni